La Race of Champions 2022 è il 31° evento e si è tenuto in Svezia nella città di Piteå

Partecipanti 
Il team della Germania porta due piloti di Formula 1, il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e Mick Schumacher. Il duo tedesco vuole ripetere i successi, sei coppe nazioni di seguito, dal 2007 al 2012, ottenuti da Vettel e Michael Schumacher padre di Mick. 

Ritornano nella competizioni anche due vecchie glorie della Formula 1, David Coulthard e Mika Häkkinen. Lo scozzese corre per il team del Regno unito insieme alla due volte campione della W Series, Jamie Chadwick, mentre il finlandese due volte campione del mondo in Formula 1 doveva correre con Valtteri Bottas ma viene sostituito con da Emma Kimiläinen pilota della W Series.

Ben tre piloti arrivano dalla IndyCar Series, Colton Herta e Jimmie Johnson che corrono nel team USA e Helio Castroneves vincitore del ultima 500 miglia di Indianapolis. Il brasiliano insieme al vincitore della edizione 2019 del Race of Champions, Benito Guerra formano il team della America Latina. 

Il team francese ingaggia due campioni del mondo di rally, Sébastien Loeb e Didier Auriol. Anche il team della Norvegia ingaggia un altro campione del mondo di rally, Petter Solberg che corre insieme a suo figlio Oliver Solberg, anche lui pilota di rally. Mentre Johan Kristoffersson e Tom Kristensen formano il team dei Paesi nordici

Coppa per Nazioni

Risultati

Campione dei Campioni

Turno preliminare

Coppa per Nazioni

Turno preliminare

Note 

Competizioni automobilistiche
Competizioni sportive a Piteå